Вячеслав Александрович Васенин (род. 6 октября 1943 года, город Кушва, Свердловская область) — советский и российский военачальник, генерал-полковник (1995).

Биография 
В Советской армии с ноября 1962 года. Окончил Челябинское военно-автомобильное училище в 1966 году. В 1966—1973 годах служил в автомобильных войсках Дальневосточного военного округа на должностях: командир взвода, заместитель командира роты по технической части, командир автотранспортной роты, заместитель командира отдельного автомобильного батальона по технической части. Окончил Военную академию тыла и транспорта в 1977 году. В 1981—1983 — заместитель командира мотострелковой дивизии по тылу.

Окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР имени К. Е. Ворошилова в 1985 года. С 1985 — заместитель командующего по тылу 28-й общевойсковой армией Белорусского военного округа (Гродно). С 1986 — заместитель командующего 40-й армией по тылу. Участник Афганской войны.

С 1989 года — заместитель командующего войск Туркестанского военного округа по тылу, а в 1992—1993 — заместитель командующего войсками Московского округа ПВО по тылу. В 1993—1995 — первый заместитель начальника Тыла Вооружённых Сил Российской Федерации. С февраля 1995 года — заместитель главнокомандующего Ракетных войск стратегического назначения по тылу — начальник Тыла РВСН, член Военного совета РВСН (11.02.1995-19.05.1997). С марта 1997 года — начальник кафедры тыла и технического обеспечения Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. В 2001 году уволен в запас.

Живёт в Москве. Работает начальником — главным государственным инженером-инспектором Главного управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор) Московской области.

Также участвует в ветеранской работе, является членом Центрального совета МОО «Совет ветеранов тыла Вооружённых Сил Российской Федерации».

Награды 
 Орден «За военные заслуги» (2000)
 Два ордена Красной Звезды (1988, 1989)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (31.03.2005)
 другие медали СССР и России

Литература 
 Сухина Г. А., Маслий С. Б. Военный совет Ракетных войск стратегического назначения. Историко-биографический очерк/ЦИПК РВСН, 2007.
 . — С.73.
 Подборка биографических материалов о В. А. Васенине на сайте «Ружаны стратегические», с фотографией.

Ссылки 
 Видео. Афганистан 1988 год. Еще одно видео — более полное. Афганистан 1988 год.

Генерал-полковники (Российская Федерация)
Выпускники Военной академии материально-технического обеспечения
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Ракетчики РВСН СССР и России
Участники Афганской войны (1979—1989)
Преподаватели Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации